Gonatopsis är ett släkte av bläckfiskar. Gonatopsis ingår i familjen Gonatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Gonatopsis